Martín Fierro – poemat José Hernándeza, argentyński epos narodowy
 Martín Fierro – argentyński magazyn literacki wydawany w latach 1924-1927
 Martín Fierro – argentyńskie nagrody radiowe i telewizyjne